Говелл () — прізвище британського походження, а також топонім.

 Гаррі Говелл — канадський хокеїст
 Девід Говелл Петреус (; (*7 листопада 1952, Корнуолл-он-Гадсон, Нью-Йорк)  — американський воєначальник, генерал.
 Джон А. Говелл (Howell) — лейтенант командер ВМС США, автор першої самохідної торпеди , 1870

Говелл — місто, штат Мічиган
 Говелл — місто, штат Юта
 Говелл Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі

Див. також 
 Гавел